— японская анимационная студия, располагающаяся в Сугинами. Была основана Тосихико Сато и другими аниматорами 24 декабря 1975 года. 1 ноября 2007 года название студии сменилось на . 12 февраля 2019 года возвращено старое наименование Ashi Productions.

Работы

Аниме-сериалы 
 Zukkoke Knight Don De La Mancha (1980)
 Space Warrior Baldios (1980—1981)
 GoShogun (1981)
 Magical Princess Minky Momo (1982—1983)
 Powered Armor Dorvack (1983—1984)
 Dancouga — Super Beast Machine God (1985)
 Time Trouble Tondekeman! (1989—1990)
 Jankenman (1991—1992)
 Hana no Mahoutsukai Mary Bell (1992—1993)
 Macross 7 (1994—1995)
 Blue Seed (1994—1995, совместно с Production I.G)
 Kyouryuu Boukenki Jura Tripper (1995)
 H2 (1995—1996)
 Kaiketsu Zorro (1996—1997)
 Nessa no Ha-ou Gandalla (1998)
 Akihabara Dennou Gumi (1998)
 Beast Wars II Chou Seimeitai Transformers (1998—1999)
 Cybuster (1999)
 Offside (2001—2002)
 Ultra Maniac (2003)
 Juusou Kikou Dancougar Nova (2007)
 Bakujuu Gasshin Ziguru Hazeru (2013)
 Otona Joshi no Anime Time (2013, 1 серия)
 Onsen Yousei Hakone-chan (2015)
 Funassyi no Funafunafuna Biyori (2015)
 Nijiiro Days (2016)
 Isekai wa Smartphone to Tomo ni. (2017)
 Cutie Honey: Universe (2018)

Анимационные фильмы 
 Vampire Hunter D (1985, совместно с Studio Live)
 Ai City (1986, совместно с Toho и Movic)
 Ultraman USA (1987)
 Chouon Senshi Borgman: Lovers Rain (1990)
 Macross 7: Ginga ga Ore wo Yondeiru! (1995)
 Space Warrior Baldios (co-production with Kokusai Eiga-sha) (1981)
 GoShogun Movie (1982)
 GoShogun: The Time Étranger (1985)
 Sonic Soldier Borgman: The Final Battle (1989)
 Sonic Soldier Borgman: Lover's Rain (1990)
 Floral Magician Mary Bell: The Key Of Phoenix (совместно с Shochiku и Toho) (1992)
 Floral Magician Mary Bell: Mary Bell's Traffic Safety (1993)
 Floral Magician Mary Bell: Mary Bell's Fire Prevention: What to Do When an Earthquake Occurs'' (1993)
 Beast Wars II: Lio Convoy's Close Call! (1998)

OVA 
 Choujuu Kishin Dancougar: Ushinawareta Mono-tachi e no Chinkonka [Requiem] (1986)
 Choujuu Kishin Dancougar: God Bless Dancougar (1987)
 Leina Kenrou Densetsu (1988—1989)
 Choujuu Kishin Dancougar: Hakunetsu no Shuushou (1989—1990)
 Jankenman Kaijuu Dai Kessen (1992)
 Houkago no Tinker Bell (1992)
 Rockman: Hoshi ni Negai o (1993)
 Chouon Senshi Borgman 2: Shin Seiki 2058 (1993)
 Idol Boueitai Hummingbird (1993—1995)
 Ирия: Зейрам (1994)
 Houma Hunter Lime (1996—1997)
 VS Knight Lamune & 40 Fresh (1997)
 Macross Dynamite 7 (1997)
 Neko no Sumu Shima (2012)
 Futari Ecchi (2014)

Ссылки 
 Официальный сайт

Аниме-студии
Компании Токио